Хардинес-де-ла-Рейна ( — Сады Королевы) — архипелаг в провинциях Камагуэй и Сьего-де-Авила (Куба).

Находится в Карибском море. Площадь островов 2170 км².

Название 
Архипелаг назван Христофором Колумбом в честь королевы Испании.

Список островов

Национальный парк 
На архипелаге Хардинес-де-ла-Рейна организован крупнейший по площади на Кубе национальный парк — Parque Nacional Jardines de la Reina.

Рыбалка 

Архипелаг популярен в качестве места рыбалки. Хардинес-де-ла-Рейна был любимым местом рыбалки Фиделя Кастро. Здесь обитают альбула, Mycteroperca venenosa, Mycteroperca bonaci, атлантический гигантский групер, китовая акула, крылатка-великан и многие другие виды.

Дайвинг 
Хардинес-де-ла-Рейна является популярным местом рекреационного дайвинга. Проживание дайверов возможно либо на борту сафарийного судна, либо на единственном в регионе плавучем отеле «Тортуга».

См. также 
 Хардинес-дель-Рей

Архипелаги Кубы
Острова Карибского моря
Места для дайвинга
География провинции Камагуэй
Сьего-де-Авила (провинция)